Tarass Boulba est un roman de Nicolas Gogol paru en 1835 et étoffé en 1843, qui a donné lieu à plusieurs adaptations :

Musique 

 Tarass Boulba, opéra de Mykola Lyssenko, de première représentation en 1924 ;
 Taras Bulba, rhapsodie pour orchestre de Leoš Janáček, composée entre 1915 et 1918.
 Tarass Boulba, ballet de Reinhold Glière op. 92 (1951-1952), dont est tirée une suite d'orchestre.

Cinéma 
 Tarass Boulba (Тарас Бульба), film russe d'Alexandre Drankov, sorti en 1909 ;
 Taras Bulba, film allemand de Vladimir Strijevski et Iossif Ermoliev, sorti en 1924 ;
 Tarass Boulba, film français d'Alexis Granowsky, sorti en 1936  ;
 Taras Bulba, film britannique d'Adrian Brunel et Albert de Courville, sorti en 1938 ;
 Le Fils de Tarass Boulba (Taras Bulba il cosacco), film franco-italien d'Henry Zaphiratos et Ferdinando Baldi, sorti en 1962 ;
 Taras Bulba, film américano-yougoslave de J. Lee Thompson, sorti en 1962 ;
 Tarass Boulba (Тарас Бульба), film russe de Vladimir Bortko, sorti en 2009